Ю́дкин:

 Юдкин, Алексей Игоревич (род. 1981) — российский футболист.
 Юдкин, Юрий Васильевич (1936—2009) — советский и российский теннисный тренер, заслуженный тренер России